«Парень-каратист» () — американская медиафраншиза о боевых искусствах, включающая в себя фильмы, сериалы и видеоигры.

Кино:
 «Парень-каратист» () — фильм 1984 года.
 «Парень-каратист 2» () — фильм 1986 года.
 «Парень-каратист 3» () — фильм 1989 года.
 «Парень-каратист 4» () — фильм 1994 года.
 «Каратэ-пацан» () — фильм 2010 года, перезапуск фильма 1984 года.

Телевидение:
 «» () — мультсериал 1989 года.
 «Кобра Кай» () — сериал 2018 года.

Игры:
  — видеоигра 1986 года.
  — видеоигра 1987 года.
  — видеоигра 2020 года.